Герцог Малахівський (дворянський титул)
 Мирослав Малахівський, Малахівський Мирослав Михайлович — поет, журналіст, публіцист, редактор газети «Народна думка».